Aurig ist der Familienname folgender Personen:

 James Aurig (1857–1935), deutscher Fotograf
 Rainer Aurig (* 1958), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Aurich (Begriffsklärung)